En Pologne, Kamionka peut désigner : 

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Kamionka, village du powiat de Nisko
 Kamionka, village du powiat de Ropczyce-Sędziszów

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Kamionka, village du powiat de Golub-Dobrzyń
 Kamionka, village du powiat de Tuchola

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kamionka, village du powiat de Chodzież
 Kamionka, village du powiat de Czarnków-Trzcianka
 Kamionka, village du powiat de Gniezno
 Kamionka, village du powiat de Konin
 Kamionka, village du powiat de Szamotuły
 Kamionka, village du powiat de Turek

 dans la voïvodie de Łódź :
 Kamionka, village du powiat de Radomsko
 Kamionka, village du powiat de Sieradz
 Kamionka, village du powiat de Wieluń
 Kamionka, village du powiat de Wieruszów

 dans la voïvodie de Lublin :
 Kamionka, village du powiat de Biłgoraj
 Kamionka, village du powiat de Chełm
 Kamionka, village du powiat de Łuków
 Kamionka, village du powiat d'Opole Lubelskie
 Kamionka, gmina du powiat de Lubartów
 Kamionka, village du powiat de Lubartów

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Kamionka, village du powiat de Ciechanów
 Kamionka, village du powiat de Garwolin
 Kamionka, village de la gmina de Jakubów
 Kamionka, village de la gmina de Latowicz
 Kamionka, village de la gmina de Piaseczno
 Kamionka, village de la gmina de Prażmów
 Kamionka, village de la gmina de Mszczonów
 Kamionka, village de la gmina de Radziejowice
 Kamionka, village de la gmina de Wiskitki

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Kamionka, village du powiat de Białystok
 Kamionka, village du powiat de Mońki
 Kamionka, village du powiat de Suwałki

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Kamionka, village du powiat de Bytów
 Kamionka, village du powiat de Kartuzy
 Kamionka, village du powiat de Kwidzyn
 Kamionka, village du powiat de Malbork
 Kamionka, village du powiat de Starogard
 Kamionka, village de la gmina de Czersk
 Kamionka, village de la gmina de Chojnice

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Kamionka, village du powiat de Gryfino
 Kamionka, village du powiat de Stargard
 Kamionka, village du powiat de Szczecinek

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Kamionka, village du powiat d'Iława
 Kamionka, village du powiat de Nidzica
 Kamionka, village du powiat de Nowe Miasto
 Kamionka, village du powiat d'Olsztyn
 Kamionka, village du powiat d'Ostróda

 dans d'autres voïvodies :
 Kamionka, village de la voïvodie de Lubusz
 Kamionka, village de la voïvodie d'Opole
 Kamionka, village de la voïvodie de Petite-Pologne

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme